Material eléctrico hace referencia:

 Metales
 Semimetales
 Semiconductores
 Dieléctricos
 Conductores eléctricos
 Aislantes eléctricos